Bjeloruska bendijska reprezentacija predstavlja državu Bjelorusiju u športu bendi.

Natječe se na bendijskim SP-ima od raspada SSSR-a, odnosno od početka 1990-ih.

Bendijske reprezentacije
Bendi